Badinogo kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Badinogo (ort, lat 13,43, long -1,54), Centre-Nord, Province du Bam, 
 Badinogo (ort, lat 13,34, long -1,60), Centre-Nord, Province du Bam, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar